Адвенчур раннинг или Приключенческий бег () — спортивная дисциплина, подразумевающая бег по различным поверхностям (грязь, дорога, горы, песок, снег) на дальние и сверхдальние расстояния во внесоревновательном одиночном или в малой группе формате. Челленджи включают пересечение рек и болот, скрэмблинг, снег, экстремально высокие или низкие температуры и большие высоты, траверс вершин, плавание через озёра и проливы, в том числе с использованием подручных средств.

История 
В то время как изначально приключенческий бег был только во внесоревновательном одиночном или в малой группе формате, сейчас количество приключенческих беговых соревнований растёт. Приключенческая беговая серия dentgetlost.ca в Онтарио существует уже более десятилетия. Это старейшая и самая большая серия приключенческих бегов в Северной Америке.

Маршруты приключенческого бега свободны, и обладают большей гибкостью, часто проходят из точки в точку (из А в Б) и максимально живописны, по  или каноническим, например Лендс-Энд — Джон-о-Гроутс, Малин — Мизен или .

Приключенческий бег менее известен, чем трейлраннинг или горный бег, на которые наиболее похож, но обладает повышенной сложностью и предъявляет более высокие требования к физической и технической подготовке спортсмена.

Приключенческий бег проходит в широком диапазоне от очень простых беговых участков (асфальтовые и грунтовые дороги) до уровня приключенческих гонок (которые могут включать в себя спортивное ориентирование).

Концепция построена на сочетании трейлраннинга, или внедорожного бега, и спортивного ориентирования, но только в облегченном, туристическом формате. Преодолевать немалые расстояния, при этом правильно и безопасно перемещаясь по горному или пустынному рельефу, разбираться в экипировке и питании – все это легло в основу приключенческого бега  .

Соревнования 
Некоторые из соревнований приключенческого бега:
 Yukon Arctic Ultra

В Мире 
В Алматы открылась первая школа приключенческого бега Altyn Arystan Adventure .

Снаряжение 
Необходимым первоочередным снаряжением является наличие карты, компаса или спутникового навигатора .

Примечания

Ссылки 
 Leor Pantilat’s Adventure Running
 RUNTHEPLANET•fr  adventure running around the world
 dontgetlost.ca Adventure Running race series
 Trail Runner Magazine Adventure Running
 Costa Rica The Coastal Challenge
 Inca Trail,Machu Picchu,Perú,Patagonia,Ecuador Adventure Running
 Run New Zealand
 Great Places, Incredible Races: A Guide to 100+ Races Worldwide
 ULTRAmarathonRunning.com Global Ultramarathon Races & Events Calendar
 Mayan Running Adventure Adventure Running at Guatemala’s beautiful Lake Atitlan
 INT Run 1 and 2 Israel National Trail Run by Richard Bowles (2013) and Carlos Goldberg (2014)
 Rocksport Challenge A 5 km Adventure Race set in Aravalli (World’s oldest mountain range)

Виды спорта
Бег по пересечённой местности